George Posford – compositore inglese
 Hallucinogen, pseudonimo di Simon Posford – musicista inglese